Еле́на Влади́мировна Соколо́ва (27 декабря 1979 г., г. Бухара, Узбекская ССР) — российская легкоатлетка, специалистка по бегу на длинные дистанции и марафону. Выступала как элитная спортсменка в 2005—2014 годах, чемпионка России в беге на 10 000 метров, участница чемпионата Европы в Барселоне. Представляла Москву. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Елена Соколова родилась 27 декабря 1979 года в Москве.

Увлеклась бегом в возрасте 11 лет. Занималась лёгкой атлетикой в Школе высшего спортивного мастерства (ШВСМ, г. Москва) под руководством тренеров Анатолия Николаевича Орлова и Владимира Анатольевича Божко.

Впервые заявила о себе в сезоне 2005 года, выиграв международный турнир по бегу по шоссе в Москве на дистанции 10,6 км.

В 2006 году стала чемпионкой Москвы в беге на 5000 метров, стала пятой в беге на 10 000 метров на чемпионате России в Туле, выступила на нескольких шоссейных соревнованиях в Швейцарии.

На чемпионате России 2008 года в Казани была девятой на дистанции 5000 метров и шестой на дистанции 10 000 метров.

В 2009 году дебютировала на марафонской дистанции, в частности финишировала восьмой на Марафоне «Александр Великий» в Салониках (2:44:45) и шестой на Венецианском марафоне (2:31:54). На чемпионате России в Чебоксарах стала четвёртой в дисциплине 5000 метров и седьмой в дисциплине 10 000 метров.

В 2010 году заняла одиннадцатое место на Римском марафоне (2:38:03) и с личным рекордом пришла к финишу восьмой на Франкфуртском марафоне (2:28:01). На Мемориале братьев Знаменских в Жуковском финишировала третьей в дисциплине 10 000 метров и завоевала золотую медаль разыгрывавшегося здесь чемпионата России. Попав в основной состав российской национальной сборной, выступила в той же дисциплине на чемпионате Европы в Барселоне, где в конечном счёте расположилась на пятой строке итогового протокола (изначально финишировала седьмой, но в связи с дисквалификацией двух спортсменок переместилась на пятое место).

В 2011 году стала одиннадцатой на Марафоне Тэгу (2:36:21), выиграла бронзовую медаль на чемпионате России по полумарафону в Чебоксарах.

На чемпионате России 2012 года закрыла десятку сильнейших в беге на 5000 метров, тогда как в беге на 10 000 метров сошла с дистанции и не показала никакого результата.

В 2014 году с результатом 3:08:40 заняла 70-е место на Берлинском марафоне и на том завершила карьеру профессиональной спортсменки.

Окончила Московский государственный университет по специальности журналиста и Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма по специальностям спортивной реабилитации и сестринского дела.

В настоящее время работает частным тренером по бегу, автор ряда статей беговой тематики.

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции России
Марафонцы России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы
Выпускники факультета журналистики МГУ
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма